Oberkogl ist der Ortsname von

 Oberkogl (Neukirchen), Ortsteil der Gemeinde Neukirchen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Oberkogl (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach (bei Passau), Bayern
 Oberkogl (Gemeinde Pfaffing), Ortschaft von Pfaffing, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich